Kienbaum steht für:
 Kienbaum Consultants International, eine Unternehmensberatung 
 den Ortsteil Kienbaum (Grünheide (Mark)) der Gemeinde Grünheide (Mark) im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg
 Kolonie Kienbaum daselbst
 Bundesleistungszentrum Kienbaum im oben genannten Ortsteil
 eine alte Bezeichnung für Kiefer

Kienbaum ist der Familienname folgender Personen:
 Fabian Kienbaum (* 1984), deutscher Unternehmensberater
 Gerhard Kienbaum (1919–1998), deutscher Unternehmensberater und Politiker
 Jochen Kienbaum (* 1946), deutscher Unternehmensberater
Siehe auch:
 Kienbaum Consultants International